Alberto Cerioni – calciatore argentino
Carlo Cerioni – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Gianni Cerioni – calciatore italiano
Mauro Cerioni – cestista italiano
Rubí Cerioni – calciatore argentino
Stefano Cerioni – schermidore e dirigente sportivo italiano